Jun Misugi (rebaptisé Julian Ross dans la version doublée en français de l'anime) est un personnage du manga Captain Tsubasa.

Biographie imaginaire 
Surnommé « le prince des pelouses » dès son plus jeune âge, il participe au premier tournoi inter-scolaire du Japon, et fait face à Tsubasa Ozora en demi-finale. À cette époque, il est probablement meilleur que Tsubasa, mais il est atteint d'une maladie cardiaque qui l'empêche de jouer un match entier.
Il bénéficiera néanmoins du plus grand respect de tous les grands champions de la série. 

On le retrouve par la suite contre Kojirô Hyûga, et toujours avec ses problèmes. Son équipe est vaincue par la Toho, mais Misugi affiche toute sa classe et sort vainqueur de son duel avec Hyuga. Lors de la coupe du monde junior organisée à Paris, Misugi est d'abord intégré comme entraîneur assistant, mais sera considéré comme un joueur durant la compétition où il apparaît face à l'Argentine. Son entrée en jeu est décisive et il offre le but de la victoire au Japon. Il rentre également en jeu face à la France où son sens tactique soulage la défense japonaise. Il marque son penalty égalisateur. Trop épuisé physiquement, il ne pourra pas participer à la finale.

Après cela, il arrête pour quelque temps le football et on le retrouve dans Captain Tsubasa - World Youth, en bonne condition physique. Opéré, il n'a désormais plus de problèmes cardiaques, mais il est difficile de situer son niveau dû à son inactivité depuis 2 ans. Afin d'être le maximum utile à l'équipe, il décide donc de changer son orientation en devenant libéro, à l'instar de sa nouvelle idole Franco Baresi, ex-capitaine du Milan AC. Il participera comme titulaire indiscutable a la victoire du Japon durant la World Youth.

Dans Captain Tsubasa: Road to 2002, réputé pour être doué à tous les postes excepté gardien de but, il est repositionné milieu droit au sein du club FC Tokyo et marque avec la spéciale de Tsubasa Ohzora, le fameux Flying Drive Shoot. À noter que dans ce match, toutes ses actions sont décrites comme étant "magnifiques", que ce soit son centre ou le lob sur Matsuyama.

Dans Golden-23, il sera titulaire aussi bien en tant que défenseur qu'en tant que milieu droit, comme au FC Tokyo.
Avec Misaki et Matsuyama, il forme la combinaison "3M". Leurs combinaisons fut appelée ainsi, leurs noms commençant tous trois par la lettre M. Ils forment la colonne vertébrale du Japon en l'absence de Tsubasa et Hyuga.

Lors du match contre l'Australie, son jeu en combinaison avec Matsuyama et Misaki met beaucoup de désordre dans la défense australienne, et finit même par être reproduit par Tim Shaker (clone de Tim Cahil) et Konwell (clone de Harry Kewell), deux stars de Premier League. Bien que ce dernier soit beaucoup plus imposant, Misugi réussit à faire jeu égal physiquement.  

Dans Captain Tsubasa Rising Sun, Misugi s'illustre en marquant avec un Overhead Kick le premier but japonais aux Jeux Olympiques de Madrid contre la Hollande, et bloquera ensuite avec ses deux jambes la star du Pays Bas, Bryan Cruyfford. Il s'illustre ensuite contre l'Argentine où il parvient à stopper Juan Diaz avec son Overhead Defense.

Nous apprenons par la suite que le jeu Captain Tsubasa : The Next Dream est une suite officielle au manga Captain Tsubasa Rising Sun. Dans ce jeu, Misugi a rejoint l'Ajax Amsterdam et forme une combinaison avec Brian Cruyfford.

Style de jeu 
Il possède des gestes très techniques comme le Drive Shoot ou le Flying Drive Shoot, à noter que le Diving Overhead Kick des jeux vidéo ne fait pas partie de son répertoire dans le manga.

Clubs, équipes nationales et numéros 
En club
Musashi :  (capitaine)
FC Tokyo :  (capitaine)
Ajax Amsterdam n° 24

En équipe nationale
 Japon Junior : 
 Japon :

Place dans le manga 
Misugi est un personnage grandement apprécié des fans japonais. Il termina 4e du concours de popularité derrière Misaki, Wakabayashi et Hyuga. Misugi est l'un des personnages qui entrainent le plus de discussions dans la communauté des fans au sujet de son véritable niveau actuel. En effet, terriblement fort durant la première série Captain Tsubasa, il apparaît nettement plus anecdotique lors des séries suivantes. Certains continuent cependant de le considérer comme le meilleur japonais derrière Tsubasa, d'autres pensent eux qu'il est nettement rentré dans le rang.

Il est probable que l'auteur Takahashi ait eu du mal a lui trouver un rôle au fur et à mesure que l'histoire s'est développée. En effet, durant une grande partie du manga, Misugi est considéré comme celui qui aurait dû être le meilleur joueur japonais sans sa maladie cardiaque, or Misugi est opéré de celle-ci durant la seconde série Captain Tsubasa - World Youth. Afin de ne pas faire d'ombre à Tsubasa, l'auteur a probablement décidé de placer Misugi à un poste moins créatif et moins mis en valeur, au risque de le rendre banal. Pour beaucoup, cette évolution du personnage est une des grandes frustrations liées à la série.

Personnage de Captain Tsubasa